

Pessoas
Annika Reeder - uma ex-ginasta britânica que competiu em provas de ginástica artística
Scott Reeder - um baixista americano que já tocou em bandas como The Obsessed, Kyuss, Goatsnake e Unida e agora toca com a banda de rock experimental, Bütcher

Localidades

Reeder (Dacota do Norte)

Desambiguações de topônimos